Красная ртуть:

 Красная ртуть — несуществующее вещество, якобы одна из последних военных разработок СССР.
 «» — фильм 2010 года Андреса Пуустусмаа.